Walerij Iwanow (ur. 1960) – rosyjski wojskowy, generał porucznik

 Walerij Iwanow (ur. 1969) – kazachski biathlonista
 Walerij Iwanow – rosyjski żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu